'''Seznam mest na Saškem-Anhalt

A 
 Abtsdorf (pri Wittenbergu)
 Aken (Elbe)
 Allstedt
 Alsleben
 Annaburg
 Arendsee
 Arneburg
 Aschersleben
 Axien

B 
 Bad Bibra
 Bad Dürrenberg
 Bad Kösen
 Bad Lauchstädt
 Bad Suderode
 Bad Schmiedeberg
 Ballenstedt
 Barby
 Barleben
 Benneckenstein
 Bernburg
 Bethau
 Bismark
 Bitterfeld
 Blankenburg am Harz
 Boßdorf
 Braunsbedra
 Brehna
 Bülzig
 Burg bei Magdeburg

C 
 Coswig, Anhalt

D 
 Dabrun
 Darlingerode
 Derenburg
 Dessau
 Dietrichsdorf
 Dorna (Elbaue)

E 
 Eckartsberga
 Egeln
 Eisleben
 Elbe-Parey
 Elbingerode
 Elster (Elbe)
 Elsteraue
 Eutzsch

F 
 Falkenstein, Saška-Anhalt
 Flechtingen
 Freyburg

G 
 Gadegast
 Gardelegen
 Genthin
 Gerbstedt
 Gernrode
 Globig-Bleddin
 Gommern
 Gräfenhainichen
 Gröbzig
 Gröningen
 Groß Naundorf
 Güsten

H 
 Hadmersleben
 Halberstadt
 Haldensleben
 Halle, Saška-Anhalt
 Harzgerode
 Hasselfelde
 Havelberg
 Hecklingen
 Hettstedt
 Hohenmölsen
 Hoym
 Huy

I 
 Ilsenburg

J 
 Jerichow
 Jessen (Elster)
 Jeßnitz
 Jüdenberg

K 
 Kabelsketal
 Kalbe
 Kelbra
 Kemberg
 Klöden
 Klötze
 Könnern
 Korgau
 Köthen (Anhalt)
 Kötzschau
 Kroppenstedt
 Kropstädt

L 
 Labrun
 Landsberg, Saška-Anhalt
 Laucha
 Lebien
 Leetza
 Leuna
 Lindau (Anhalt)
 Listerfehrda
 Löbejün
 Loburg
 Lützen

M 
 Magdeburg
 Mansfeld
 Memleben
 Merseburg
 Meuro
 Mochau (Fläming)
 Möckern
 Möhlau
 Mücheln
 Mühlanger

N 
 Naumburg
 Naundorf bei Seyda
 Nebra
 Neinstedt
 Niedere Börde
 Nienburg, Saška-Anhalt

O 
 Oebisfelde
 Oranienbaum
 Oschersleben
 Osterburg (Altmark)
 Osterfeld
 Osternienburg
 Osterwieck

P 
 Plossig
 Prettin
 Pretzien
 Pretzsch (Elbe)
 Priesitz

Q 
 Quedlinburg

R 
 Rackith
 Radegast
 Radis
 Raguhn
 Roßlau
 Rotta

S 
 Salzwedel
 Sandau
 Sandersdorf
 Sandersleben
 Sangerhausen
 Schafstädt
 Schköna
 Schkopau
 Schleesen
 Schnellin
 Schönebeck
 Schraplau
 Schützberg
 Schwanebeck
 Seehausen, Altmark
 Seehausen, Börde
 Selbitz (Elbtal)
 Söllichau
 Staßfurt
 Stendal
 Stolberg (Harz)
 Stößen
 Straach
 Ströbeck
 Sülzetal

T 
 Tangerhütte
 Tangermünde
 Teuchern
 Thale
 Tornau (Dübener Heide)
 Trebitz

U 
 Uthausen

W 
 Wanzleben
 Wartenburg (Elbe)
 Wegeleben
 Weißenfels
 Werben
 Wernigerode
 Wettin, Saška-Anhalt
 Wittenberg
 Wolfen
 Wolmirstedt
 Wörlitz

Z 
 Zahna
 Zeitz
 Zemnick
 Zörbig
 Zörnigall
 Zschornewitz

Saška-Anhalt